Il singolare dello Shanghai Rolex Masters 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Andy Murray ma non è riuscito a difenderlo perdendo la finale contro Novak Đoković per 5-7, 7-611, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Roger Federer (semifinale)
  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (finale)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (terzo turno)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  John Isner (terzo turno)

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (terzo turno)
  Kei Nishikori (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

Qualificati 

  Marinko Matosevic (primo turno)
  Philipp Petzschner (primo turno)
  Brian Baker (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
  Michael Berrer (primo turno)
  Łukasz Kubot (primo turno)

Wildcard

  Lleyton Hewitt (primo turno)
  Zhe Li (primo turno)

  Di Wu (primo turno)
  Ze Zhang (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Shanghai Masters 2012
ATP World Tour 2012